Ploetz steht für:

 Der Große Ploetz, ein geschichtswissenschaftliches Nachschlagewerk

Plötz steht für:
 das Rotauge, einen Karpfenfisch

Plötz heißen:
 Plötz, Ortsteil der Stadt Löbejün-Wettin im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Plötz (Jarmen), Ortsteil der Stadt Jarmen, im Landkreis Vorpommern-Greifswald in  Mecklenburg-Vorpommern
 Plötz (Wasserfall), Klamm des Rettenbachs und Naturdenkmal in Ebenau, Land Salzburg

Ploetz ist der Familienname von:
 Ploetz (bayerisches Adelsgeschlecht), Reichsadelsstand von 1790 als „Edle von Ploetz“
 Ploetz (neumärkisches Adelsgeschlecht), neumärkisches Uradelsgeschlecht
 Ploetz (pommersches Adelsgeschlecht), pommersches Uradelsgeschlecht

Personen:
 Albert von Ploetz (1803–1876), preußischer Gutsbesitzer, Landrat und Politiker
 Albert von Ploetz (Minister) (1809–1862), anhaltischer Minister
 Alfred Ploetz (1860–1940), deutscher Arzt und Rassenhygieniker
 Alfred Georg Ploetz (1851/52–1893), deutscher Verleger
 Arthur Plötz (1906–?), deutscher Ingenieur und MdV
 Berthold von Ploetz (1844–1898), preußischer Gutsbesitzer und Politiker, Mitbegründer des Bundes der Landwirte
 Christian Friedrich Wilhelm von Ploetz (1745–1816), preußischer Generalleutnant und zuletzt Kommandant von Stettin
 Christian Sigismund Plötz (1657–1715), sächsischer Generalleutnant der Kavallerie
 Dagmar Ploetz (* 1946), deutsche literarische Übersetzerin
 Egon von Ploetz (1880–1964), deutscher Generalmajor
 Ferdinand von Ploetz (1801–1886), preußischer Generalleutnant
 Franz Heinrich Christian von Ploetz (1741–1819), preußischer Generalleutnant
 Hans Heinrich Plötz (1747–1830), deutscher Miniaturmaler, Porträtzeichner und Erfinder von Präzisionsinstrumenten
 Hans von Ploetz (1904–1993), Politiker und General der Bundeswehr
 Hans-Friedrich von Ploetz (* 1940), deutscher Diplomat, zuletzt Botschafter in Moskau
 Hermann Ploetz (1870–1946), deutscher Lehrer und Kunstkritiker
 Karl Ploetz (1819–1881), deutscher Schulbuchautor, Begründer des Großen Ploetz
 Kirsten Plötz (* 1964), deutsche Historikerin und Autorin insbesondere zu lesbischen Themen
 Klaus von Ploetz (* 1950), deutscher Psychotherapeut, Psychiater und Neurologe und Philosoph
 Paul von Ploetz (1839–1915), preußischer Gutsbesitzer und Landschaftsdirektor
 Paul von Ploetz (General) (1847–1930), preußischer General der Infanterie sowie Politiker
 Paul Ploetz, deutscher Fußballspieler
 Rudolf von Ploetz (1825–1898), preußischer Generalmajor
 Wilhelm von Ploetz (1825–1885), preußischer Generalleutnant
 Yvonne Ploetz (* 1984), deutsche Politikerin (Die Linke)

Plötz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Plötz (1814–1886), deutscher Entomologe
 Felix Plötz (* 1983), deutscher Autor, Unternehmer und Vortragsredner
 Hans-Joachim Plötz (* 1944), deutscher Tennisspieler
 Johann Ernst von Plötz (1708–1782), preußischer Oberst und Chef eines Grenadier-Bataillons
 Karl Christoph von Plötz (1712–1776), preußischer Generalmajor
 Senta Trömel-Plötz (* 1939), deutsche Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Feministin

Siehe auch:
 Blötz